Jan Padlewski (1938–2000) – polityk i dyplomata
 Juliusz Padlewski-Skorupka (1884–1940) – podpułkownik piechoty WP 
 Leon Julian Padlewski (1870–1943) – profesor, bakteriolog, ojciec Romana
 Roman Padlewski (1915–1944) – skrzypek, kompozytor, dyrygent
 Stanisław Padlewski  (1947–2002) – nauczyciel, polityk, trener siatkarski
 Władysław Padlewski (1814–1863) – ziemianin, ojciec Zygmunta
 Włodzimierz Padlewski (1904–2007) – architekt i projektant wnętrz
 Zygmunt Padlewski (1836–1863) – generał powstania styczniowego